August Kolb (1893–1962) – członek SS, zbrodniarz wojenny
 August Kolb – inżynier, dyrektor kopalni naftowej